The "Civil War" EP – EP dei Guns N' Roses del 1993
 The Civil War – album dei Matmos del 2003
 The Civil War – musical di Frank Wildhorn e Jack Murphy
 The Civil War – miniserie televisiva statunitense del 1990
 The Civil War: A Narrative – libro di storia narrativa di Shelby Foote

Pagine correlate 
 Civil War
 The Civil Wars (disambigua)